Avenida Winston Churchill es el nombre por el que se conoce tanto a

 la Avenida Winston Churchill de Santo Domingo en República Dominicana
 la Avenida Winston Churchill de Gibraltar en el Reino Unido
 la Avenida Sir Winston Churchill de Saint Albert en Canadá